Евге́ний Ле́вин:
 Левин, Евгений Александрович (род. 1990) — российский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Левин, Евгений Евгеньевич (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Левин, Евгений Ильич (1913 — не ранее 1998) — советский разведчик, действовавший под прикрытием учёного, полковник КГБ, лауреат Ленинской премии.
 Левин, Евгений Маркович (род. 1940) — советский и российский физик-теоретик.